Levi Lincoln Senior (1749-1820), rappresentante statunitense dello stato del Massachusetts
Levi Lincoln Junior (1782-1868), governatore dello stato del Massachusetts